Чероки има више значења:
 Чероки Индијанци, индијанско племе
 Округ Чероки (Јужна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Округ Чероки (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Чероки (Алабама), је округ у америчкој савезној држави Алабама
 Округ Чероки (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Чероки (Оклахома), је округ у америчкој савезној држави Оклахома
 Округ Чероки (Северна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Округ Чероки (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Чероки (Калифорнија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Чероки (Ајова), је град у америчкој савезној држави Ајова
 Чероки (Алабама), је град у америчкој савезној држави Алабама
 Чероки (Канзас), је град у америчкој савезној држави Канзас
 Чероки (Оклахома), град у америчкој савезној држави Оклахома
 Чероки (Северна Каролина), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Каролина